Сена́тские прови́нции () — провинции в Римской империи, наместники которых назначались Сенатом. Эти провинции были далеки от границ империи, а опасность восстания в них была минимальной. Таким образом, на территории этих провинций было очень мало войск, что уменьшало вероятность, что сенат попытается применить силу по отношению к императору. Губернаторы сенатских провинций обладали только гражданскими полномочиями. В то время как Сенат курировал эти провинции, Император всё ещё имел право управлять их делами, если считал нужным. Разделение на императорские и сенатские провинции было принято вскоре после прихода к власти Октавиана Августа.

В 14 году следующие провинции имели статус сенатских (Страбон, книга 17.3.25):

 Азия;
 Ахея;
 Африка;
 Бетика;
 Вифиния;
 Кипр;
 Крит и Киренаика;
 Македония;
 Нарбонская Галлия;
 Понт;
 Сицилия.

Италия не была сенаторской провинцией, так как она управлялась не губернатором, а непосредственно римским сенатом.

Литература 
 Werner Eck: Provinz. Ihre Definition unter politisch-administrativem Aspekt. In: Werner Eck: Die Verwaltung des römischen Reiches in der Hohen Kaiserzeit. Bd. 2. Reinhardt, Basel 1998, ISBN 3-7245-0962-6, S. 167—185.

Провинции Древнего Рима